Anna van Nassau (1562-1562), dochter van Willem van Oranje.
 Anna van Nassau (1563-1588), dochter van Willem van Oranje.
 Anna van Nassau-Hadamar (-1329), dochter van Emico I van Nassau-Hadamar.
 Anna van Nassau-Hadamar (?-1404), dochter van Johan van Nassau-Hadamar.
 Anna van Nassau-Saarbrücken (1493-1565), dochter van Johan Lodewijk van Nassau-Saarbrücken.
 Anna van Nassau-Saarbrücken (1508-1582), dochter van Johan Lodewijk van Nassau-Saarbrücken.
 Anna van Nassau-Siegen (1440/41-1514), dochter van Johan IV van Nassau-Siegen.
 Anna van Nassau-Siegen (1541-1616), dochter van Willem I van Nassau-Siegen.
 Anna van Nassau-Siegen (1594-1660), dochter van Johan VI van Nassau-Siegen.
 Anna van Nassau-Weilburg (1505-1564), dochter van Lodewijk I van Nassau-Weilburg.
 Anna van Nassau-Weilburg (1597-1645), dochter van Willem van Nassau-Weilburg.
 Anna van Nassau-Weilburg (1641-?), dochter van Ernst Casimir van Nassau-Weilburg.
 Anna van Nassau-Wiesbaden-Idstein (dochter van Adolf I), dochter van Adolf I van Nassau-Wiesbaden-Idstein.
 Anna van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1421-1465), dochter van Adolf II van Nassau-Wiesbaden-Idstein.
 Anna van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1442-1480), dochter van Johan van Nassau-Wiesbaden-Idstein.
 Anna van Nassau-Wiesbaden-Idstein (dochter van Johan), dochter van Johan van Nassau-Wiesbaden-Idstein.
 Anna van Nassau-Wiesbaden (1490-1550), dochter van Adolf III van Nassau-Wiesbaden.
 Anna van Nassau-Wiesbaden (1520-1594), dochter van Filips I van Nassau-Wiesbaden.
 Anna van Oranje-Nassau (1746-1746), dochter van Willem IV van Oranje-Nassau.

Zie ook 
 Anna Amalia van Nassau-Dillenburg (1616-1649), dochter van Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg.
 Anna Amalia van Nassau-Idstein (1544-1559), dochter van Adolf IV van Nassau-Idstein.
 Anna Amalia van Nassau-Saarbrücken (1565-1605), dochter van Filips IV van Nassau-Saarbrücken.
 Anna Amalia van Nassau-Saarbrücken (1623-1695), dochter van Willem Lodewijk van Nassau-Saarbrücken.
 Anna Amalia van Nassau-Siegen (1599-1667), dochter van Johan VI van Nassau-Siegen.
 Anna Amalia van Nassau-Weilburg (1549-1598), dochter van Filips III van Nassau-Weilburg.
 Anna Amalia van Nassau-Weilburg (1560-1635), dochter van Albrecht van Nassau-Weilburg.
 Anna Carolina van Nassau-Saarbrücken (1751-1824), dochter van Willem Hendrik van Nassau-Saarbrücken.
 Anna Catharina van Nassau-Dillenburg (1652-1662), dochter van George Lodewijk van Nassau-Dillenburg.
 Anna Catharina van Nassau-Hadamar (1630-1630), dochter van Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar.
 Anna Catharina van Nassau-Idstein (1590-1622), dochter van Johan Lodewijk I van Nassau-Idstein.
 Anna Catharina van Nassau-Ottweiler (1653-1731), dochter van Johan Lodewijk van Nassau-Ottweiler.
 Anna Charlotte Augusta van Nassau-Siegen (1734-1759), dochter van Frederik Willem II van Nassau-Siegen.
 Anna Eleonora van Nassau-Gleiberg (1602-1685), dochter van Johan Casimir van Nassau-Gleiberg.
 Anna Elisabeth van Nassau-Dillenburg (1602-1651), dochter van George van Nassau-Dillenburg.
 Anna Johanna van Nassau-Siegen (1594-1636), dochter van Johan VII van Nassau-Siegen.
 Anna Juliana van Nassau-Saarbrücken (1617-1667), dochter van Willem Lodewijk van Nassau-Saarbrücken.
 Anna Louise Francisca van Nassau-Siegen (1681-1728), dochter van Johan Frans Desideratus van Nassau-Siegen.
 Anna Maria van Nassau-Siegen (1589-1620), dochter van Johan VII van Nassau-Siegen.
 Anna Odilia van Nassau-Idstein (1630-1642), dochter van Johan van Nassau-Idstein.
 Anna Odilia van Nassau-Weilburg (1582-1635), dochter van Albrecht van Nassau-Weilburg.
 Anna Sabina van Nassau-Weilburg (1591-1593), dochter van Lodewijk II van Nassau-Weilburg.
 Anna Sibylla van Nassau-Siegen (1569-1576), dochter van Johan VI van Nassau-Siegen.
 Anna Sibylla van Nassau-Weilburg (1575-?), dochter van Albrecht van Nassau-Weilburg.